Il doppio del Milan Indoor 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Boris Becker e Guy Forget erano i detentori del titolo, ma solo Forget ha partecipato in coppia con Jakob Hlasek.

Forget e Hlasek hanno perso in finale 6–4, 7–5 contro Andrea Gaudenzi e Goran Ivanišević.

Teste di serie
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (primo turno)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (finale)
 Evgenij Kafel'nikov /  Menno Oosting (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Milan Indoor 1996
ATP Tour 1996